Gelting bezeichnet

 Hobe-Gelting, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Gut Gelting

 Siegfried von Hobe-Gelting (1816–1877), schleswig-holsteinischer Gutsbesitzer und Abgeordneter

Gelting steht für
 Gelting, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Gelting (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Gelting (Geretsried), Ortsteil der Stadt Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Gelting (Pliening), Ortsteil der Gemeinde Pliening, Landkreis Ebersberg, Bayern

 Burg Gelting, abgegangene Burg in Gelting, Ortsteil der Gemeinde Pliening, Landkreis Ebersberg, Bayern